Humor i mądrość Świata Dysku (ang. Wit and Wisdom of Discworld) – książka opracowana przez Stephena Briggsa zawierająca zbiór cytatów z książek cyklu Świat Dysku Terry’ego Pratchetta. Została wydana w roku 2007 (polska edycja: Prószyński i S-ka (2009), , tłumaczenie Piotr W. Cholewa).

Przypisy 

Utwory ze Świata Dysku
Utwory literackie z 2007